Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 Australie
 .
 Canada
.
 France
  de chasseurs à pied,
  de mitrailleurs d'infanterie coloniale,
  de mitrailleurs motorisés,
  de tirailleurs algériens,
  de tirailleurs sénégalais.

Homonymie d'unités militaires